Нерская:

 Нерская — река в Московской области.
 Нерская — железнодорожная станция Большого кольца МЖД в Московской области.